«Біла тінь» /The White Shadow /White Shadow — ряд однойменних іноземних фільмів і серіалів.
 «Біла тінь» — роман українського письменника Юрія Мушкетика.
 «Біла тінь» — художній фільм 1979 року кіностудії ім. О. Довженка (режисери: Євген Хринюк, Оксана Лисенко).

Примітки